Obre puede hacer referencia a:
 Obre (Noya), parroquia del municipio de Noya, provincia de La Coruña, España.
 Obre (Paderne), parroquia del municipio de Paderne, provincia de La Coruña, España.